Plusieurs partis ouvrier social-démocrate existent:

 En Allemagne : Parti ouvrier social-démocrate (Allemagne), SDAP ()
 Au Luxembourg : Parti ouvrier social-démocrate
 En Russie : Parti ouvrier social-démocrate de Russie, POSDR ()